Le tournoi de tennis London Indoors est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie Grand Prix, se dispute à Londres du 23 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis London Indoors
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
London Indoor